Гао Юаньюань (, род. 1979) — китайская актриса театра и кино.

Биография 
Гао Юаньюань родилась 5 октября 1979 года в Пекине.

Гао не училась в актёрском вузе, её кинокарьера началась с участия в съёмках рекламы мороженого в Китае. В кино дебютировала в фильме «Пряный суп любви» в 1997 году. В 2008 году была факелоносцем в Нанкине во время Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Мюзиклы 
 Гамлет — Офелия
 Прекрасная незнакомка — Линь Монро

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт